Pedro I de Oldemburgo o Pedro Federico Luis de Holstein-Gottorp (; Riesenburg, 17 de enero de 1755-Wiesbaden, 21 de mayo de 1829) fue regente del Ducado de Oldemburgo por su incapacitado primo, Pedro Federico Guillermo, desde 1785 hasta 1823, y después él mismo fue duque desde 1823 hasta 1829.

También sirvió desde 1785 hasta 1803 como el último príncipe-obispo luterano de Lübeck, hasta que el Obispado Principesco fue secularizado y unido a Oldemburgo. Su hijo, Augusto, fue el primer duque de Oldemburgo en utilizar el estilo de gran duque, que le fue concedido en 1815.

Primeros años 
Pedro Federico Luis nació el 17 de enero de 1755 en Riesenburg. Fue el único hijo superviviente del príncipe Jorge Luis de Holstein-Gottorp y de Sofía Carlota de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Matrimonio y familia 

El 6 de junio de 1781, se casó con la duquesa Federica de Wurtemberg, la segunda hija de Federico II Eugenio, duque de Wurtemberg, y de su esposa, Federica Dorotea de Brandeburgo-Schwedt. Tuvieron dos hijos: Augusto (1783-1853) y Jorge (1784-1812).

Federica murió por causa de complicaciones derivadas de un aborto involuntario el 24 de noviembre de 1785 en Viena, precediendo a su marido por cuarenta años.

Vida posterior 
Fue elegido regente del ducado de Oldemburgo por su incapacitado primo, Pedro Federico Guillermo, en 1785.

Desde 1785 hasta 1803, también sirvió como el último príncipe-obispo luterano de Lübeck, hasta que el Obispado-Principado fue secularizado como el Principado de Lübeck y unido a Oldemburgo.

El 13 de diciembre de 1810, sus territorios fueron anexados por el Primer Imperio francés. Pedro se negó a aceptar la compensación del Principado de Érfurt y se exilia en Rusia en 1811. Tras la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig, regresó el 27 de noviembre de 1813 para hacerse cargo de nuevo de sus dominios.

Tras la muerte de Guillermo en 1823, él mismo se convirtió en duque reinante de Oldemburgo. Aunque el ducado de Oldemburgo había sido elevado a gran ducado en 1815, se abstuvo de utilizar el título de gran duque. Su hijo, Augusto, fue el primer duque de Oldemburgo en utilizar el estilo de gran duque.

Muerte y sucesión 
Pedro I murió el 21 de mayo de 1829 en Wiesbaden. Fue enterrado en el mausoleo ducal en el cementerio junto a la iglesia de Santa Gertrudis en Oldemburgo. Fue sucedido como gran duque de Oldemburgo por su hijo mayor, Pablo Federico Augusto, el primero de la Casa de Holstein-Gottorp en utilizar el estilo elevado.

Descendencia

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Obispos luteranos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Elefante
Grandes priores de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Grandes duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)